Партия Труда Австрии ( PdA) — марксистско-ленинская, коммунистическая партия в Австрии, основана в 2013 году. Входит в состав интернационала «Международная встреча коммунистических и рабочих партий». Руководитель — Тибор Цинкер

Партия создана группой отколовшихся от Коммунистической партии Австрии активистов, придерживающихся идей марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. В учредительной конференции Партии Труда принимали участие делегаты от Коммунистической партии Греции (KKE), Венгерской рабочей партии (Munkáspárt), Коммунистической партии Германии (DKP), Коммунистической партии народов Испании (PCPE) и Коммунистической партии Турции (TKP) Партия имеет особенно тесные братские отношения с Коммунистической партией Греции. На учредительной конференции также присутствовал посол Кубы в Австрии Яхима Мартинес.

Партия участвовала в двух выборных кампаниях на муниципальном уровне. В 2015 ее кандидаты не смогли добиться успеха, но вот уже на следующих выборах в 2020 году ее активист, молодой коммунист и мастер барбекю товарищ Арлин Колларик был избран депутатом в орган местной власти города Нойзидль-ан-дер-Цайя. При населении города в 1200 человек, он получил поддержку со стороны 49 избирателей, и вместе с партией преодолел 5% барьер, необходимый для попадания в муниципальный совет.

Руководителем партии с 2019 года является Тибор Ценкер из города Волькерсдорфа. Он сменил на этом посту Отто Брукнера, который был председателем PdA со времен основания партии в октябре 2013 года.

Политические партии Австрии
Коммунистические партии Австрии